Kenta Kasai (Kikugawa, 25 de dezembro de 1985) é um futebolista profissional japonês, zagueiro, defense o Kashima Antlers.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers